Draw kan syfta på
Draw (golf) – en golfterm
OpenOffice.org Draw – ett ritprogram